Erpresst bezeichnet:
 Erpreßt – Das geheimnisvolle Foto, französisches Erotikdrama von Pierre Granier-Deferre

Erpreßt bezeichnet:
 Erpreßt (1920), deutscher Stummfilm von Carl Boese

Siehe auch:
 Erpressung